Godean är en ort i Indonesien.   Den ligger i provinsen Yogyakarta, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Godean ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Godean är platt. Den högsta punkten i närheten är Gunung Patuk,  meter över havet,  km nordväst om Godean. Runt Godean är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Yogyakarta,  km öster om Godean. Omgivningarna runt Godean är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Yogyakarta (region)